Il doppio femminile del torneo di tennis ECM Prague Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Petra Cetkovská e Andrea Hlaváčková che hanno battuto in finale Ji Chunmei e Sun Shengnan 7–6(7), 6–2.

Teste di serie

 Nathalie Dechy /  Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (semifinali)

 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová Stríýcová (primo turno)
 Gisela Dulko /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2007